Opus Dementiae — Per Speculum Et In Aenigmate — второй студийный полноформатный альбом итальянской группы Ensoph, вышедший в 2004 году.

Об альбоме 
Композиция Sophiaґs Fall, идущая под номером 10, представляет собой ремикс, сделанный участником группы Das Ich Bruno Kramm. В музыке, представленной на альбоме, можно услышать элементы блэк-метала, готик-метала, флейту, элементы индастриал музыки и этнические мотивы. Вокал на протяжении альбома варьируется от чистого до высокого скриминга, а также дисторшированного, шепчущего, и характерного для дарквейва, сравнимого с вокалом Анны Варни Кантодеа из Sopor Aeternus.

Список композиций 
 Jaldabaoth At The Sprint Of Time 03:44
 In The Flesh (Visione Della Passione) 04:55
 Sophiaґs Fall 04:53
 Faith Defeat 05:16
 Salmo A Nessuno 04:37
 White Lamb Seducer (40 Days & 40 Nights) 05:17
 Lies Of The Mirror Which Lies Not 03:40
 Sun Of The Liar 05:02
 Proudly Divine (Ink & Mirrors & Empty Tomb) 04:16
 Sophiaґs Fall (Sophies Welt RX by Bruno Kramm / Das Ich) 04:18

Ссылки 
 Рецензия на Musica.Mustide 

Альбомы авангардного метала